De Football League Cup 2011/12, ook bekend als de Carling Cup door de sponsorovereenkomst met bierproducent Carling, was de 52ste editie van de League Cup. De winnaar plaatste zich voor de derde kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2012/13. Titelhouder was Birmingham City, dat Arsenal FC had verslagen in de vorige editie van de League Cup. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Kalender

Voorronde
Doordat Birmingham City een bye had naar de derde ronde door de kwalificatie voor de Europa League, speelden AFC Wimbledon en Crawley Town tegen elkaar. Dit was voor het eerst dat een voorronde werd gehouden sinds het seizoen 2002/03.

Eerste ronde
De loting voor de eerste ronde vond plaats op 16 juni 2011 om 10:00 British Summer Time (BST). De eerste ronde werd gespeeld in de week van 8 augustus 2011

 n.v. = na verlening
 pen= na pen

Tweede ronde
De dertien teams van de Premier League die geen Europese verplichtingen hebben begonnen in deze ronde samen met de winnaars van de eerste ronde.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!#
!Thuis
!Score1
!Bezoekers
!Toeschouwers
|-
|-
|1||Millwall||2-0||Morecambe||
|-
|2||Blackburn||3-1||Sheffield Wednesday||
|-
|3||Bury||2 - 4||Leicester City||
|-
|4||Aldershot Town||2-0||Carlisle United||
|-
|5||AFC Bournemouth||1-4||WBA||
|-
|6||Crystal Palace FC ||1-2||Wigan Athletic||
|-
|7||Peterborough United||0-2||'Middlesbrough||
|-
|8||Aston Villa||2-0||Hereford United||
|-
|9||Swindon Town||1-3||Southampton||
|-
|10||Exeter City||1-3||Liverpool||
|-
|11||Everton||3-1||Sheffield United||
|-
|12||Brighton & Hove Albion||1-0 n.v.||Sunderland||
|-
|13||Shrewsbury Town||3-1||Swansea City||
|-
|14||Charlton Athletic||0-2||Preston North End||
|-
|15||Norwich City||0-4||Milton Keynes Dons||
|-
|16||Northampton Town||0-4||Wolverhampton Wanderers||
|-
|17||Wycombe Wanderers||1-4||Nottingham Forest||
|-
|18||Bolton Wanderers||2-1||Macclesfield Town||
|-
|19||Burnley||3-2 n.v.||Barnet||
|-
|20||Scunthorpe United||1-2 n.v.||Newcastle United||
|-
|21||Leyton Orient||3-2||Bristol Rovers||
|-
|22||Doncaster Rovers||1-2||Leeds United||
|-
|23||Cardiff City||5-3 n.v.||Huddersfield Town||
|-
|24||Queens Park Rangers||0-2||Rochdale||
|}
1 Stand na 90 minuten

Derde ronde

Vierde ronde

1 Stand na 90 minuten

Vijfde ronde

Halve finales
 Eerste wedstrijd 

 Tweede wedstrijd Cardiff City wint met 3–1 na strafschoppen''

Finale

Bekervoetbal 2011/12
2012